Согласно переписи населения по состоянию на 1 февраля 2011 года население Болгарии составило 7 364 570 человек.

За межпереписной период 2001 — 2011 годов население страны уменьшилось на 564 331 человек или на 7,1 %, при среднем темпе сокращения от 0,7% в год. Численность болгар за тот же период сократилось на 990 586 человек или на 14,9 %, численность турок — на 158 346 человек или на 21,2 %,  численность цыган — на 45 565 человек или на 12,3 %,  численность русских — на 5 617 человек или на 36,0 %. Однако стоить учитывать тот факт, что по сравнению с переписью 2001 года, по итогам переписи 2011 года число лиц, не указавших свою национальность (в том числе не определивших её), увеличилось с 86 915 человек (1,1 % от всего населения) до 736 981 человек (10,0 % от всего населения) соответственно.

Основные этносы 

Этнический состав населения Болгарии по итогам переписи населения 2011 года

Этнический состав населения областей страны 
Этнический состав населения областей Болгарии по итогам переписи населения 2011 года

Динамика этнического состава населения 
Динамика этнического состава населения Болгарии в 1975 — 2011 годах

Ссылки 
Официальный учёт населения Болгарии в 2011 году

Примечания 

Население Болгарии